Тюренн
 Тюренн — французский военачальник XVII века.
 Тюренн — французский дворянский род.
 Тюренн — титул правителя сеньории Тюренн.
 Тюренн — коммуна во Франции.